Marino se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Pasquale Marino
 C. Marino